Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1952 года  () прошёл в Гренобле с 2 по 10 сентября по круговой системе. В нём приняли участие 14 спортсменов. Они отбирались на чемпионат мира (проводился 4-26 ноября в Нидерландах).

 — Абель Верс

 — Марсель Боннар

 — Ли-Чоан Кинг

Результаты

Примечания

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1952 году
1952 год в шашках
Спортивные соревнования в Гренобле
Сентябрь 1952 года